Hässleholms kommun er en kommune i Skåne län (Skåne) i Sverige. Kommunen omfatter 1.314,16 km² og har 49.381 indbyggere (2006).

Byer i kommunen 
Byområder i størrelseorden pr. 31. december 2005:

Eksterne henvisninger 
 Hässleholm Kommune